Bajestān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bajestān (kommunhuvudort i Iran), Khorasan, 
 Shahrestān-e Bajestān, kommun, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar